Feldmeister steht für:
 Maestre de campo, Befehlshaber eines Tercio in der frühneuzeitlichen spanischen Heeresorganisation
 Abdecker, Berufsbezeichnung bei der Beseitigung und Verwertung von Tierkadavern
 Feldmeister, ein Dienstgrad im Reichsarbeitsdienst und vergleichbar im Dienst für Deutschland der DDR
 Wesseler Feldmeister, eine Traktorenmarke von Wesseler (Altenberge)